Palojärvi (plaats), een dorp in gemeente Enontekiö in het Finse landschap Lapin maakunta
 Palojärvi (meer), een meer binnen de dezelfde Finse gemeente